Příjmení Šebesta (Schebesta, Szebesta) nosí více osobností:

 František Antonín Šebesta (1724–1789) – český barokní malíř
 František Šebesta (1844–1896) – český reformovaný farář
 Jakub Šebesta (* 1948) – český politik a státní úředník
 Jaroslav Šebesta (1949–2014) – český inženýr
 Josef Šebesta (1891–1964) – československý legionář, důstojník a odbojář
 Josef Šebesta (muzikolog) (* 1953) – český pozounista a muzikolog (hudba 16. století a rudolfínské Prahy)
 Kamil Šebesta (* 1977) – český fotbalista
 Milan Šebesta (1936) – český fotbalista
 Miroslav Šebesta (* 1972) – český fotbalista
 Ondřej Šebesta (1680–1715) – viz Ondráš, slezský zbojník
 Pavel Jáchym Šebesta (Sebesta; 1887–1967) – česko-rakouský misionář, antropolog a lingvista
 Štefan Šebesta (1912–1994) – československý a slovenský politik

ženský tvar s přechýlením
 Lenka Šebestová – česká topmodelka
 Lily Šebestová (1893–1935) viz Simonetta Buonaccini, česká básnířka

fiktivní osoby
 Mach a Šebestová – český kreslený televizní seriál

Externí odkazy